Clip – abbreviazione di videoclip
 Clip – graffetta metallica usata in chirurgia
 CLIP – peptide della catena invariante associato alle molecole MHC di classe II (Class II-associated invariant chain peptide)
 Chiusura a clip – metodo di chiusura con bottone a pressione per vestiti e altro
 Clip – film del 2012 diretto da Maja Miloš
 Clip – rivetto in materiale plastico utilizzato in carrozzeria o altri impieghi
Clip – Tecnologia di Stampa 3D

Altri progetti